Per François de Cuvilliés si può intendere:

 François de Cuvilliés il vecchio, architetto belga attivo alla corte bavarese
 François de Cuvilliés il giovane, architetto figlio di François de Cuvilliés il vecchio

Altro

 Teatro Cuvilliés, teatro di corte sito all'interno della Residenza di Monaco di Baviera